Ermenek (district), een Turks district in de provincie Karaman
 Ermenek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ermenek